Seydou Koné peut faire référence à :

Personnalités 
 Alpha Blondy, chanteur ivoirien
 Seydou Koné, joueur de football ivoirien

Voir aussi